Storrevet (Luleå), een eiland in de Lulearchipel
Storrevet (Piteå), een eiland in de Pitearchipel